Kamerkoor Cantate is een vrouwenkoor uit de Nederlandse plaats Venlo.

Het koor werd opgericht in 1970 en bestaat uit meisjes en vrouwen, variërend in de leeftijd van 12 tot circa 30 jaar. Het repertoire van het koor bestaat uit zowel profane als Liturgische muziek. Ook kamermuziek hoort, zoals in de naam al naar voren komt, tot het repertoire. In 1981, 1982 en 1983 werd Cantate kampioen op het Nederlands Koorfestival.

In 2004 ondernam het koor een concertreis naar de Verenigde Staten, in 2007 naar Rome. In 2005 werd Cantate wederom winnaar van het Nederlands Koorfestival en in 2006 vertegenwoordigde het koor Nederland tijdens het Internationale Koorfestival Europa Cantat in Mainz.

In 2008 was het koor deelnemer aan de Internationale Koorcompetitie in Maribor, Slovenië.

Ook heeft het koor een cd uitgebracht, met de titel Circles.

Externe link 
 Officiële website

Nederlands koor
Muziek in Venlo